Жозима́р — португальское имя.

 Жозимар Розадо да Силва Таварес (1986—2016) — бразильский футболист, полузащитник.
 Жозимар Игиньо Перейра (род. 1961) — бразильский футболист, полузащитник, обладатель Кубка Америки 1989.
 Жозимар Родригес Соуза Роберто (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Жозимар Тиагу Машайсе (род. 1987) — мозамбикский футболист, полузащитник, игрок сборной Мозамбика.
 Жозимар Диаш, более известен под псевдонимом Возинья (род. 1986) — кабо-вердианский футболист, вратарь.
 Жозимар Мело (род. 1954) — бразильский журналист, кулинарный обозреватель в Folha de S.Paulo.